Major Miklós (1847–1902) Makó polgármestere (1886–1895)
 Major Miklós (1933–2010) földrajzi író